Anco (distrito de La Mar) — no Peru
 Anco (distrito de Churcampa) — no Peru
 Anco-Huallo (distrito) — no Peru
 Anco Márcio — rei de Roma

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história